Манучаров — армянская фамилия, русифицированный вариант фамилии  ().

Известные носители:

 Манучаров, Андрей Арсенович (1917—2001) — советский лётчик, заслуженный лётчик-испытатель СССР, генерал-майор авиации.
 Манучаров, Аркадий Манвелович (1931—2008) — армянский политик, один из лидеров Карабахского движения.
 Манучаров, Вячеслав Рафаэльевич (род. 1981) — российский актёр театра и кино.
Манучаров, Леонид Николаевич (Старк; 1889—1937) — советский дипломат.
 Манучарова, Нина Давидовна (1900—1988) — советский архитектор.